Eine Valenzfarbe ist eine für das menschliche Auge wahrnehmbare Farbe, die aus mehreren Spektralfarbreizen entsteht.

Spektralfarben sind Farbreize von monochromatischem Licht. Valenzfarben ergeben sich für die menschliche Farbwahrnehmung, wenn sich mehrere Spektralfarben durch Additive Farbmischung überlagern.

Beispiele 
 Im Sonnenlicht sind alle Spektralfarben enthalten, wobei diese Spektralanteile physiologisch ungefähr gleichwertige Intensität besitzen. Die Wahrnehmung von Sonnenlicht ist somit die Valenzfarbe Weiß.
 Die Farbvalenz Magenta tritt nicht im Spektrum des sichtbaren Lichtes auf, ist also keine Spektralfarbe. Es ist jedoch eine Valenzfarbe aus der Mischung von spektralem Violett und spektralem Rot. Abstufungen von Magenta, die nicht auf der Purpurlinie liegen, können auch durch Überlagerung von Blau und Rot entstehen. 

Farbenlehre